Список альбомов № 1 в США в 1987 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1987 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
Всего 9 альбомов взошли на первое место в 1987 году. Начало года стартовало с продолжения лидерства  (Брюс Спрингстин), затем на 7 недель первое место занял диск Slippery When Wet (Bon Jovi), 11 недель на позиции № 1 пробыл альбом Whitney (Уитни Хьюстон), который стал первым диском певицы-женщины, сразу дебютировавшим на вершине чарта Billboard 200.
 7 недель на № 1 был альбом Licensed to Ill группы Beastie Boys.

Список альбомов № 1

См. также 
 Лучшие синглы США 1987 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1987 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1987 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1987 года